Eckert-Projektion steht für:

 Eckert-I-Projektion (längentreu, hexagonal)
 Eckert-II-Projektion (flächentreu, hexagonal)
 Eckert-III-Projektion (längentreu, ellipsoid)
 Eckert-IV-Projektion (flächentreu, ellipsoid)
 Eckert-V-Projektion (längentreu, sinusoid)
 Eckert-VI-Projektion (flächentreu, sinusoid)